Rosete ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Rosete, mexikanischer Fußballspieler
 Jose Rosete (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Synchronsprecher
 José Luis Rosete, mexikanischer Fußballspieler